Lawrenceburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lawrenceburg (Indiana)
Lawrenceburg (Kentucky)
Lawrenceburg (Tennessee)